Il doppio del torneo di tennis JSM Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Rik De Voest e Rajeev Ram che hanno battuto in finale André Sá e Brian Wilson 6-3, 4-6, [10-7].

Teste di serie 

 Scott Lipsky /  David Martin (quarti di finale)
 André Sá /  Brian Wilson (finale)

 Rik De Voest /  Rajeev Ram (Campioni)
 Chris Drake /  Sam Warburg (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

JSM Challenger 2006